Domingo García puede referirse a:

Personas
 Domingo García (o Domingo de la Calzada) (1019–1109), religioso español.
 Domingo García (1765–1834), político argentino.
 Domingo García García (1916-2000), futbolista español.
 Domingo García Heredia (1904-1986), futbolista peruano.
 Domingo García-Sabell (1909–2003), presidente de la "Real Academia Galega" (1979-1997).
 Domingo García Ramos (1911), arquitecto mexicano.

Divisiones administrativas 
 Domingo García, municipio de la provincia de Segovia (España).
 Villar de Domingo García, municipio de la provincia de Cuenca (España).

Otros
 Estación de arte rupestre al aire libre de Domingo García, sita en el municipio de Domingo García (Segovia).